Linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań Główny – linia kolejowa przechodząca przez województwo opolskie i wielkopolskie. Jest to linia dwutorowa, o szerokości torów 1435 mm, w całości zelektryfikowana.

Parametry techniczne 
Maksymalne prędkości pociągów 6 listopada 2017.

Historia 
Linia została otwarta 10 grudnia 1875. Około 1899 roku został dobudowany drugi tor. 7 września 1973 zakończono elektryfikację odcinka Kluczbork – Ostrów Wielkopolski, a 31 grudnia 1974 odcinka Ostrów Wielkopolski – Poznań Główny.

Pomiędzy majem a listopadem 2013 przedsiębiorstwo NDI zmodernizowało tor nr 1 na odcinku od km 131,500 do km 133,918 oraz od km 150,160 do km 166,653, a w latach 2014–2015 oba tory na odcinku od km 166,653 do km 181,781. W kwietniu 2014 przedsiębiorstwo PORR rozpoczęło modernizację linii na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów. 22 kwietnia 2015 PKP PLK podpisało umowę z przedsiębiorstwem ZUE na modernizację toru nr 1 na odcinku od km 70,000 do km 85,690. 23 lipca 2015 PKP PLK podpisało ze Strabagiem umowę na modernizację odcinka od km 191,185 do km 194,638. 18 marca 2016 – PKP PLK podpisało z ZUE umowę na modernizację linii na odcinku pomiędzy km 194,638 a km 200,524.

Rewitalizacja linii była częścią większego zadania polegającego na poprawie infrastruktury torowej na trasie Katowice – Poznań,.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historyczne nazwy stacji i kilometraż linii

Linie kolejowe w Polsce